Jorden er giftig har flere betydninger:

 Jorden er giftig – en leg
 Jorden er giftig (film fra 1988) – en kortfilm
 Jorden er giftig (film fra 2006) – en dokumentarfilm om Grindstedværket